Рихард Бек ():
  (1897—1980) — американский историк литературы, писатель и поэт исландского происхождения.
 Бек, Рихард (1858—1919) — немецкий геолог.